Бэнем () — английская фамилия.
 Бэнем, Рейчел (род. 1993) — американская баскетболистка.
 Бэнем, Питер Рейнер (1922—1988) — английский историк архитектуры, критик и публицист.